Telugu kan syfta på:

 Telugu (folk) – en etnisk, telugutalande grupp
 Telugu (språk) – ett språk i Indien
 Teluguskrift – ett skriftsystem för telugu

Se även
 Tollywood – en filmindustrin på teluguiska